Le Gaffeur
Le Gaffeur d'Hollywood